Rage peut signifier :
 Rage (émotion), une forme intense de colère ;
 Rage (maladie), une maladie touchant les mammifères ;
 Rage (maladie professionnelle), une maladie professionnelle ;
 Rage de dent, un mal de dent violent.

Littérature 

 Rage, roman américain de Stephen King, paru en 1977 ;
 La Rage, roman québécois de Louis Hamelin, paru en 1989

Télévision 

 Rage (Paris Trout), un téléfilm américain réalisé par Stephen Gyllenhaal en 1991.

Cinéma 

 La Rage (La rabbia), film italien de Pier Paolo Pasolini et Giovanni Guareschi sorti en 1963 ;
 Rage, film américain de George C. Scott sorti en 1972 ;
 Rage (Rabid), film canadien de David Cronenberg sorti en 1977 ;
 Rage (Rage: Fuoco incrociato), film italien de Tonino Ricci sorti en 1984 ;
 The Rage: Carrie 2, le titre original de Carrie 2, film américain de Katt Shea sorti en 1999 ;
 The Rage, film américain sorti en 2007 ;
 Rage, film américano-britannique de Sally Potter sorti en 2009 ;
 Rage, film américain de Paco Cabezas sorti en 2014 ;
 , film japonais de Lee Sang-il sorti en 2016 ;
 Rage (Скиф), film russe de Roustam Mossafir sorti en 2018.

Musique 
 MC Rage, vocaliste américain d'origine allemande et compositeur de musiques électroniques hardcore (principalement early hardcore) et gabber ;
 Rage, un groupe de heavy metal allemand ;
 Rage Against the Machine, un groupe de metal américain ;
 Faf Larage, un rappeur français ;
 R.A.G.E., ancien magazine musical consacré au rock.

Bande dessinée 

 Rage est un super-héros appartenant à l'Univers Marvel ;
 Un Rage comic est un mème internet sous la forme d'une courte bande dessinée.

Jeux et informatique 

 RAGE est un jeu vidéo (jeu de tir subjectif, FPS) développé par id Software et basé sur le moteur de jeu id Tech 5; 
 Rage Software est une société britannique de développement de jeux vidéo; 
 RAGE est un moteur graphique développé par Rockstar Games et qui est inclus dans les jeux Rockstar Games présente : Table Tennis et Grand Theft Auto IV ;
 ATI Rage est une gamme de GPU produits par le constructeur ATI ;
 Rage est un jeu de rôle post-apocalyptique.

Autres 
 Rage sont des montagnes russes du parc  en Angleterre.

Voir aussi